Gowen ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gowen (Louisiana)
 Gowen (Michigan)
 Gowen (Oklahoma)
 Gowen (Pennsylvania)
 Gowen City (Pennsylvania)

in Australien:
 Gowen County, Verwaltungseinheit in New South Wales

Personen:
 Clonie Gowen (* 1971), US-amerikanischer Profipokerspieler
 Francis I. Gowen (1855–1927), US-amerikanischer Industrieller
 Franklin B. Gowen  (1836–1889), Präsident der Philadelphia and Reading Railroad
 Maria Gowen Brooks (1794–1845), US-amerikanische Dichterin
 Zach Gowen (* 1983), US-amerikanischer Wrestler 

Siehe auch:
 Gowan